HKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hakodate (Giappone)
 HKD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro di Hong Kong, valuta di Hong Kong